Daihatsu Tanto Exe (яп. ダイハツ・タントエグゼ) — автомобиль японской компании Daihatsu. Относится к категории кей-каров.

Выпускался с декабря 2009 года по апрель 2015 года на заводе Daihatsu Motor Kyushu Co., Ltd в городе Накацу.

Технические характеристики 
С самого начала производства собирался в трёх кузовах: DBA-L455S, CBA-L455S и CBA-L465S, а с октября 2010 года добавился кузов DBA-L465S. С мая 2012 года и по настоящее время, автомобили в кузовах CBA-L455S и CBA-L465S не собираются. На всех автомобилях была использована бесступенчатая коробка передач.

С ноября 2011 года все автомобили, за исключением версий с турбонаддувом, оборудованы системой «старт-стоп».

DBA-L455S
В данном кузове устанавливались 2 модели двигателей. В комплектациях Custom и Special Edition — 3-цилиндровый 12-клапанный бензиновый двигатель, объёмом 658 см³. Модель двигателя KF-VE, мощность 58 лошадиных сил, степень сжатия 10,8.

В стандартной комплектации — 3-цилиндровый 12-клапанный бензиновый двигатель, объёмом 658 см³. Модель двигателя KF, мощность 52 лошадиные силы, степень сжатия 11,3.

DBA-L465S
Силовые установки автомобилей данного кузова — двигатель KF мощностью 64 лошадиные силы с турбонаддувом. Расход топлива составлял 21,4 км/л в режиме JC08 (японский метод измерения расхода топлива). А также атмосферный двигатель мощностью 52 л.с. Тип привода — полный.

В настоящее время расход топлива составляет 26 км/л в режиме JC08.

CBA-L455S

CBA-L465S

Ссылки 
 ダイハツ タントエグゼのフルモデルチェンジ一覧

Tanto Exe